Александр Жандр: Жандр, Александр Андреевич (1855—1920) — профессор медицины.
 Жандр, Александр Павлович (1825—1895) — вице-адмирал.